Las siglas FMI pueden referirse a:

 Fondo Monetario Internacional, organismo internacional de crédito, pero también puede referirse a:
 FMI/OS, una rama del sistema operativo VSTa.
 Fuerza de Misión Imposible, agencia de inteligencia ficticia de la saga Misión imposible.